Татья́на Григо́рьевна Гне́дич (, с. Куземин, Зеньковский уезд, , ныне Ахтырский район, Сумская область — , ) — советская переводчица и поэтесса.

Биография 
Родилась в дворянской семье; праправнучатая племянница Николая Гнедича, знаменитого переводчика «Илиады». В 1930 году поступила на филологический факультет ЛГУ, работала литературным консультантом, впоследствии преподавала английский язык и литературу в Восточном институте и других вузах Ленинграда, занималась стихотворными переводами (главным образом, с английского).

Всю блокаду прожила в Ленинграде, в 1942—1943 годах работала военным переводчиком. С ноября 1943 до конца 1944 года была деканом факультета иностранных языков Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена.

В 1944 году арестована по сфабрикованному обвинению, приговорена к 10 годам лагерей. Во время следствия полтора года провела в одиночной камере «Большого дома» на Литейном, в этот период ей удалось выполнить самую значительную переводческую работу своей жизни — перевод поэмы Байрона «Дон Жуан». Не имея возможности пользоваться книгами, писательница долгое время переводила текст по памяти, держа в уме также и собственный перевод. Сохранилась городская легенда, согласно которой ещё до ареста писательница жаловалась друзьям на нехватку времени, чтобы поработать над переводом поэмы, и мечтала об одиночестве. Когда после полутора лет в одиночной камере к ней «подсадили» другую заключённую, писательница так возмутилась, что пришлось вызывать начальство. «Зачем вы подсадили ко мне эту женщину?» — с гневом спросила Гнедич. «Но, Татьяна Григорьевна, никто не может выдержать одиночной камеры более полутора лет», ответил ей начальник тюрьмы. «Нам с Байроном никто не нужен», — ответила она.

В 1956 году реабилитирована.

Перевод «Дон Жуана» был опубликован после освобождения, в 1959 году, массовым тиражом и принёс автору известность, впоследствии многократно переиздавался. Гнедич переводила также Шекспира, Вальтера Скотта, Корнеля, Ганса Сакса и др.

Много лет преподавала художественный перевод; значительное количество переводчиков поколения 1960-х годов считают себя её учениками.

В 1957 году возглавила семинар поэтического перевода при Доме культуры г. Пушкина. Семинар просуществовал до 1976 года в составе: Василий Бетаки, Георгий Бен, Ирина Комарова, Михаил Яснов, Виктор Топоров, Галина Усова, Владимир Васильев, Давид Шраер-Петров, Александр Щербаков; позднее добавились другие участники. Поэтесса Юлия Вознесенская называет Татьяну Гнедич своим «первым и единственным учителем в поэзии».

В эти же годы вокруг Гнедич образуется круг молодых поэтов, многие из которых стали ведущими поэтами ленинградского андеграунда. Среди них — Виктор Ширали, Виктор Кривулин, Юрий Алексеев, Борис Куприянов, Константин Кузьминский и Пётр Чейгин. Гнедич олицетворяла для них связь времён и была своего рода арбитром вкуса, влияя на молодых авторов не только своими суждениями, но и своею личностью.

После смерти Гнедич общими усилиями поэтов и переводчиков, входивших в её круг, была собрана книга её памяти, из которой в самиздатском журнале «37» (№ 9, 1977) был опубликован раздел стихов и переводов.

Всю жизнь писала стихи, которые практически не публиковались; книга её избранных стихотворений «Этюды. Сонеты» вышла через несколько месяцев после её смерти.

Примечания

Книги 
 Этюды. Сонеты / Предисловие М. Дудина. — Л. : Лениздат, 1977. — 88 с.
 Жестокая трава / Иллюстрации Г. А. В. Траугот. — Санкт-Петербург : Агат. 2002.
 Страницы плена и страницы славы : [сборник произведений и переводов автора и воспоминаний о ней]. — СПб. : Genio loci, 2008. — 431 с., [8] л. ил. — ISBN 978-5-9900655-7-4.

Ссылки 
 
 Давид Шраер-Петров. Отшельница из Царского Села. В кн. Друзья и тени. — Нью-Йорк.: Либерти, 1989. — С. 268—272; перепечатано в кн. Водка с пирожными. — Спб.: Академический проект, 2007. —С. 163—166.
 
 [www.belousenko.com/wr_Dicharov_Raspyatye1_Gnedich.htm Татьяна Григорьевна Гнедич], очерк Галины Усовой
 Неуживчивая муза Татьяны Григорьевны Гнедич, очерк Георгия Бена
 Добровольный крест, очерк Ефима Эткинда
 Снова Казанова, мемуары Василия Бетаки, часть вторая, глава «Т. Г. Гнедич и её семинар»
 
 

Переводчики России
Русские поэты
Поэты России
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Казанском кладбище
Переводчики Пьера Корнеля
Переводчики Уильяма Шекспира
Переводчики с английского языка
Переводчики с немецкого языка
Переводчики с украинского языка
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Переводчики Джорджа Гордона Байрона